Elke Clijsters – ex tennista belga
 Kim Clijsters – tennista belga
 Lei Clijsters – calciatore belga